Wichtige Namen und Zahlen, die den 1. FC Magdeburg und seine Vorgänger nach dem Zweiten Weltkrieg betreffen und die nur in Listenform dargestellt werden können, befinden sich auf dieser Seite, um im Hauptartikel auf diese Daten hinführen zu können, ohne dass der Artikel selbst dadurch überladen und eine anschauliche Formatierung unmöglich wird.

Namenshistorie

Abschlussplatzierungen 

1Angegeben ist der Zuschauerschnitt in den Punktspielen
2Zur Einführung einer Meisterschaftsrunde im Jahresrhythmus wurde eine Übergangsrunde ohne Meisterschaft gespielt.
3Abstieg aufgrund der nicht erfolgreichen Qualifikation für 2. Bundesliga/Regionalliga/3. Liga.
4Der Landespokal bestand lediglich aus dem Finalspiel der beiden Bezirkspokalsieger Magdeburg und Halle. Der FCM ist im Viertelfinale des Bezirkspokals Magdeburg ausgeschieden.
5Nach dem Ausscheiden der ersten Mannschaft holte die zweite Mannschaft des FCM den Landespokal.
6Abstieg aufgrund des Lizenzentzuges.
7Nach Aufstiegsspielen gegen Kickers Offenbach.
8Vor Ausspielung des Halbfinals wurde die Saison wegen der COVID-19-Pandemie abgebrochen. Der 1. FC Magdeburg wurde als Qualifikant am DFB-Pokal 2020/21 bestimmt.
9Die letzten 7 Heimspiele fanden wegen der COVID-19-Pandemie unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.
1015 der 19 Heimspiele fanden aufgrund der COVID-19-Pandemie unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Für die anderen 4 Spiele galt ein stark begrenztes Zuschauerkontingent.

Ewige Tabellen 
Nachfolgend sind die Platzierungen des FCM (inkl. Vorgängervereine) in den ewigen Tabellen aufgeführt. Außerdem ist die Gesamtanzahl der Mannschaften in der jeweiligen Tabelle sowie die Anzahl der Siege, Unentschieden, Niederlagen, der Punkte sowie die Tordifferenz angegeben.

Stand: 11. Februar 2023

1Für die DDR-Oberliga und die DDR-Liga gilt die 2-Punkte-Regel. Für alle anderen Wettbewerbe werden die ewigen Tabellen in der 3-Punkte-Regel geführt.
2In der ewigen Tabelle der Regionalligen sind alle Regionalligasaisons seit 1963 erfasst unabhängig davon die Regionalliga die zweite, dritte oder vierte Klasse darstellte und inkl. aller jeweiligen Staffeln
3In der ewigen Tabelle der Oberliga Nordost sind alle Saisons der Oberliga Nordost seit 1991 erfasst, unabhängig davon ob die Oberliga die dritte, vierte oder fünfte Klasse darstellte und inkl. aller Staffeln des Nordostbereiches
4In der ewigen Tabelle des DFB-Pokal gelten Spiele die durch 11-Meter-Schießen entschieden werden als Remis.

Besondere Spiele

Endspiele 
Bisher fanden folgende Endspiele unter Beteiligung des 1. FC Magdeburg oder seiner Vorgängervereine statt:

Europapokal der Pokalsieger 1974:
8. Mai 1974 im Stadion De Kuip in Rotterdam
1. FC Magdeburg – AC Mailand 2:0 (1:0)

1. FC Magdeburg:
Ulrich Schulze, Manfred Zapf, Detlef Enge, Wolfgang Seguin, Wolfgang Abraham, Jürgen Pommerenke, Helmut Gaube, Axel Tyll,
Detlef Raugust, Jürgen Sparwasser, Martin Hoffmann
Trainer: Heinz Krügel

Tore: 1:0 Enrico Lanzi (41., Eigentor), 2:0 Wolfgang Seguin (74.)
Schiedsrichter: van Gemert (Niederlande)
Zuschauer: 4.641
FDGB-Pokal:
1963/64:

1964/65:

1968/69:

1972/73:

1977/78:

1978/79:

1982/83:

Sachsen-Anhalt-Pokal:

Der 1. FC Magdeburg international

Europapokal 
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 Alle Ergebnisse im Europapokal aus Sicht des 1. FC Magdeburg

Gesamtbilanz: 72 Spiele, 32 Siege, 15 Unentschieden, 25 Niederlagen, 115:86 Tore (Tordifferenz +29)

Intertoto-Cup 
 Alle Ergebnisse im Intertoto-Cup aus Sicht des 1. FC Magdeburg

Personen

Spieler

Meistermannschaften 
Angegeben sind nur die Spieler, die auch in einem Punktspiel der jeweiligen Meistersaison eingesetzt wurden.

Meistermannschaft 1971/72 
Die Meistermannschaft 1971/72:

Europapokalsieger- und Meistermannschaft 1973/74 
Die Meistermannschaft des Europapokalsieger und der DDR-Fußball-Oberliga 1973/74:

Meistermannschaft 1974/75 
Die Meistermannschaft 1974/75:

Nationalspieler

Nationalspieler als Aktive des SC Aufbau/1. FC Magdeburg 
Folgende Spieler absolvierten während ihrer Zeit in Magdeburg Spiele für ihre jeweilige Nationalmannschaft. Angegeben sind ihre Gesamtländerspielanzahl und -toranzahl sowie in Klammern die davon während ihrer Zeit in Magdeburg bestrittenen Spiele beziehungsweise erzielten Tore und der Gesamtzeitraum der Länderspielkarriere. Nicht aufgeführt sind Spieler, die ausschließlich in Jugendnationalmannschaften zum Einsatz kamen.

Stand: 17. November 2022

1Vier Spiele werden vom Weltfußballverband nicht als offizielle Länderspieleinsätze geführt.
2Die Spiele der Fußball-Olympiaauswahl der DDR bei den Olympischen Spielen 1964 galten nicht gleichzeitig als Spiele der A-Nationalmannschaft.

Nationalspieler vor oder nach ihrer Zeit in Magdeburg 
Die folgenden Spieler absolvierten vor oder nach ihrer Zeit in Magdeburg Spiele für ihre jeweilige Nationalmannschaft. Angegeben sind ihre Gesamtländerspielanzahl und -toranzahl. Des Weiteren ist ihre Zeit in Magdeburg und der Zeitraum ihrer Länderspieleinsätze angegeben.

Stand: 25. Januar 2022

Nationalspieler aus dem Nachwuchsbereich 
Folgende Spieler wurden im Nachwuchsbereich des 1. FC Magdeburg ausgebildet und absolvierten Spiele in der jeweiligen A-Nationalmannschaft ihres Landes. Hier sind nur Spieler aufgeführt, die selbst nicht im Herrenbereich für den 1. FC Magdeburg spielten und daher in den vorangegangenen Tabellen nicht aufgeführt sind.

Stand: 12. Juni 2022

Elf des Jahrhunderts 

Anlässlich des 35-jährigen Vereinsjubiläums wurde von Fans die Elf des Jahrhunderts gewählt.

Mannschaftskapitäne seit 1953

Trainer 
Seit 1951 waren beim 1. FC Magdeburg bzw. seinen Vorgängern die folgenden Trainer beschäftigt. Angegeben sind der Zeitraum ihrer Tätigkeit, wobei das Datum für das erste bzw. letzte Pflichtspiel als Trainer steht, die errungenen Erfolge, die Gesamtanzahl der Pflichtspiele auf der Trainerbank sowie der Anteil der gewonnenen Pflichtspiele in Prozent.

Stand: 13. Februar 2021

1Bei den Trainern mit mehreren Amtszeiten (Johannes Manthey, Joachim Streich, Martin Hoffmann und Carsten Müller) ist der Anteil für alle Spiele unter ihrer Verantwortung angegeben.
2In Vertretung für Heinz Krügel, der in dieser Zeit ein Studium an der DHfK Leipzig absolvierte.

Vereinsvorsitzende 

1Übergangspräsident nach dem Rücktritt des Präsidiums
2Übergangspräsident während der Insolvenz

Rekordspieler

Anzahl Spiele 
Spieler mit den meisten Einsätzen in Pflichtspielen für den 1. FC Magdeburg beziehungsweise seiner Vorgänger seit 1965. Aufgeführt sind alle Spieler mit mindestens 300 Einsätzen:

Stand: 29. Mai 2021

Anzahl Tore 

Liste der erfolgreichsten Torschützen in Pflichtspielen des 1. FC Magdeburg beziehungsweise seiner Vorgänger seit 1965. Aufgeführt sind alle Spieler mit mindestens 50 Toren:

Stand: 24. Juli 2021

Aktuelle Spieler 
Hier sind aus dem aktuellen Kader die 5 Spieler mit den meisten Pflichtspielen und Pflichtspieltoren aufgeführt.

Stand: 18. März 2023

Rekordspieler nach Wettbewerb 
Hier sind die 5 Spieler mit den meisten Pflichtspielen und Pflichtspieltoren nach einzelnen Wettbewerben aufgeführt.

Stand: 3. März 2023

2. Bundesliga

3. Liga

Regionalliga

NOFV-Oberliga

DFB-Pokal

FSA-Pokal

Europapokal

DDR-Oberliga

FDGB-Pokal

Rekordergebnisse 
Stand: 3. März 2023

1Der MSV Börde 1949 II verzichtete auf sein Heimrecht.

Zuschauerrekorde 
Hier sind die Spiele mit der höchsten Zuschauerzahl in der Vereinsgeschichte aufgeführt, sortiert nach Wettbewerb.

Gegner 

Gegen folgende Mannschaften bestritt der 1. FC Magdeburg die meisten Pflichtspiele.

Stand 11. März 2023

Gegnerstatistik

Je 9 Spiele gegen
VfB Empor Glauchau 6-1-2, Meeraner SV 3-1-5, SC 1903 Weimar 8-0-1, KFC Uerdingen 1-4-4, Eintracht Braunschweig 1-3-5 
Je 8 Spiele gegen
Hannover 96 II 4-1-3, Berliner AK 07 2-2-4, Vorwärts Stralsund 6-2-0, Eintracht Sondershausen 6-1-1, Hoyerswerdaer FC 6-1-1 Berlin Türkspor 1965 6-0-2, Chemie Böhlen 5-2-1, FC Oberlausitz Neugersdorf 5-2-1, Bischofswerdaer FV 08 5-2-1, SC Fortuna Köln 4-1-3
VfB Pößneck 4-1-3, Hertha Zehlendorf 2-2-4, FSV Budissa Bautzen 6-1-1,SG Sonnenhof Großaspach 5-0-3, Würzburger Kickers 4-1-3,  SC Verl 4-2-2, Fortuna Düsseldorf 3-2-3, 1. FC Kaiserslautern 3-4-1 

Je 7 Spiele gegen
VfB Fortuna Chemnitz 4-1-2, Hansa Rostock II 4-1-2, SV Großräschen 3-1-3, FC Einheit Wernigerode 5-2-0, FC St. Pauli 0-1-6
Je 6 Spiele gegen
1. Suhler SV 6-0-0, FV Dresden 06 6-0-0, SV Lichtenberg 47 6-0-0, SV Stahl Thale 4-2-0, FC Oberneuland 3-2-1,
VfR Aalen 3-2-1, Union Berlin II 3-0-3, Fortuna Düsseldorf 3-2-1, TSG Neustrelitz 1-2-3, RB Leipzig 1-1-4, Brandenburger SC Süd 05 2-1-3, 
SG Union Sandersdorf 6-0-0, FC Eilenburg 3-1-2, SV Merseburg 99 5-1-0, FC Ingolstadt 3-1-2, SpVgg Unterhaching 3-2-1,   
Waldhof Mannheim 2-3-1, TSV Havelse 1-3-2, Borussia Dortmund II 4-1-1, Viktoria Köln 3-1-2, 1860 München 3-2-1 
Je 5 Spiele gegen
Motor Altenburg 5-0-0, Wuppertaler SV 5-0-0, PSV Rostock 2-1-2, Rot-Weiss Essen 0-0-5, SSV Jahn Regensburg 1-1-3, SV Darmstadt 98 0-0-5 
Karlsruher SC 3-1-1

Sponsoren

Trikotsponsoren 

1Bei den Spielen im DFB-Pokal 2000/01 gegen den FC Bayern München, den Karlsruher SC und den FC Schalke 04 wurde auf den Trikots für die Zeitschrift Euro am Sonntag geworben.

2Im letzten Flutlichtspiel im Ernst-Grube-Stadion gegen den VfL Wolfsburg (Saison 2004/05) wurde für die Baufirma „GRURA“ geworben.

3Nachdem bis Mitte der Saison kein Trikotsponsor gefunden werden konnte, entschied man sich dafür mit dem Stadtmarketingslogan der Ottokampagne zu werben.

Ausrüster

Literatur

Weblinks 
 rsssf
 Transfermarkt
 Fussballdaten
 Weltfussball

Einzelnachweise 

Magdeburg, 1. FC
Namen und Zahlen